Unidades militares
Corpo XXI (Reino Unido) — atuou no Médio Oriente em 1917 e 1918
XXI Corpo de Exército (Alemanha) — existente entre agosto de 1939 e março de 1940
XXI Corpo de Montanha (Alemanha) — existente entre agosto de 1943 e maio de 1945

Desambiguações de história